Coler oder Cöler ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin von Coler (1831–1901), preußischer Generalstabsarzt und Pionier des modernen Sanitätswesens
 Bird Sim Coler (1867–1941), US-amerikanischer Politiker
 Chrysostomus Cöler (1607–1664), deutscher Jurist und Diplomat
 Edit von Coler (1895–1949), deutsche Gestapo-Agentin
 Jacob Coler (1537–1612), deutscher evangelischer Pfarrer
 Johannes Coler (1566–1639), deutscher evangelischer Pfarrer, Vertreter der frühen Hausväterliteratur
 Peter Coler (* 1940), deutscher Maler und Graphiker
 Ulrich von Coler (1885–1953), deutscher Oberst der weißen finnischen Armee im Finnischen Bürgerkrieg und Oberst der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Colerus